Маркеш — фамилия. Известные носители:
 Маркеш, Андре (род. 1987) — португальский футболист, выступающий на позиции левого защитника, игрок клуба «Морейренсе».
 Маркеш, Бранка Эдме — португальский физик и химик.
 Маркеш, Вламир (род. 1937) — бывший бразильский баскетболист. 
 Маркеш, Мануэл Руй (более известен как Руй Маркеш; род. 1977) — ангольский футболист, защитник. 
 Маркеш, Силвину Силвериу